Il doppio maschile dello  Sony Ericsson Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Leander Paes e Radek Štěpánek erano i detentori del titolo, ma Štěpánek non ha partecipato per infortunio.

Paes ha partecipato in coppia con Michaël Llodra, ma è stato sconfitto al secondo turno da Grigor Dimitrov e Frederik Nielsen.

In finale Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer hanno superato Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski per 6-4, 6-1.

Giocatori

Teste di serie

 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Marcel Granollers /  Marc López (semifinale)
 Mahesh Bhupathi /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Robert Lindstedt /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (campioni)
 Alexander Peya /  Bruno Soares (primo turno)
 Michaël Llodra /  Leander Paes (secondo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2013
ATP World Tour 2013